De wijk Schaarsbergen, onderdeel van de gemeente Arnhem, kent 104 gemeentelijke monumenten, hieronder een overzicht. Zie ook de rijksmonumenten in Schaarsbergen

Bakenberg
De buurt Bakenberg kent 13 gemeentelijke monumenten:
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
|}

Noordoostelijk van Schaarsbergen
De buurt Noordoostelijk van Schaarsbergen kent 18 gemeentelijke monumenten:
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
|}

Schaarsbergen
Het dorp Schaarsbergen kent 22 gemeentelijke monumenten:
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
|}

Westelijk van Schaarsbergen
De buurt Westelijk van Schaarsbergen kent 51 gemeentelijke monumenten:

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
|}

Schaarsbergen